Löfflad ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Löfflad (1922–1997), deutscher Politiker (WAV, später DP)
 Kaspar Löfflad (* 1820; † unbekannt), deutscher Politiker, Bürgermeister und Abgeordneter